De New York Jets (of simpelweg de Jets) is een professioneel American footballteam uit East Rutherford (New Jersey) in de agglomeratie New York. Ze komen uit in de oostdivisie van de American Football Conference (AFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL).

Geschiedenis 
Het team werd in 1960 in New York opgericht onder de naam New York Titans als een van de acht teams in de American Football League (AFL). In 1963 werd de naam na een overname veranderd in New York Jets. Het team wist eenmaal de Super Bowl te winnen. Tijdens Super Bowl III in 1968 werden de Baltimore Colts met 16-7 aan de kant gezet. Dit was een sensatie: de vorige twee Super Bowls waren gewonnen door de kampioen van de NFL. De Jets waren overduidelijk de underdog en hun overwinning wordt gezien als een van de grootste verrassingen in het American football.

In 1970 vond de fusie tussen de AFL en de NFL plaats; zo kwamen de Jets in de NFL, maar in de eerste jaren hadden ze hier weinig succes. Pas in 1981 haalden ze de play-offs en een jaar later bereikten ze zelfs de strijd om de AFC-titel. De Miami Dolphins versperden hen echter de weg naar een tweede Super Bowl. In 1998 wisten de Jets voor het eerst in bijna dertig jaar een divisie-titel te pakken en dat jaar bereikten ze voor de tweede maal de AFC-finale. Ditmaal waren de Denver Broncos echter te sterk. Ook in 2009 werd de Super Bowl niet bereikt; de rol van boeman werd nu gespeeld door de Indianapolis Colts. Een jaar later namen de Jets revanche: in de eerste ronde van de play-offs waren de Colts wederom de tegenstander en in de laatste seconden werd een achterstand omgebogen in winst middels een fieldgoal. Na een zege bij de New England Patriots werd de AFC-finale voor de vierde keer behaald, maar ook dit keer werd de Super Bowl niet bereikt.

Stadion 

De eerste jaren (1960–1963) speelde het team haar thuiswedstrijden in de Polo Grounds in Manhattan, daarna verhuisden ze naar het Shea Stadium in Queens. In 1984 betrokken ze het Giants Stadium. Dit stadion stond niet in New York, maar in het nabijgelegen East Rutherford, New Jersey. De New York Giants speelden al in dit stadion (vandaar de naam) en bij de thuiswedstrijden van de Jets noemden zij het stadion ook wel The Meadowlands. Sinds 2010 spelen zowel de Giants als de Jets in het nieuwe MetLife Stadium, dat eveneens in East Rutherford staat.

Naam 
Bij de oprichting van het team, kreeg het de naam New York Titans. Volgens eigenaar Harry Wismer was voor die naam gekozen, omdat titanen (Titans) groter en sterker waren dan giganten (Giants). Drie jaar na de oprichting ging het team bijna failliet, maar werd het gered door nieuwe investeerders die het team overnamen voor een miljoen dollar. Zij wilden een andere naam, maar suggesties als Dodgers, Gothams en Borros werden om uiteenlopende redenen verworpen. Uiteindelijk werd er gekozen voor de naam Jets: het team zou spelen in het Shea Stadium, dat vlak bij de luchthaven van LaGuardia lag, waardoor de connectie met straalvliegtuigen ("jets") snel gemaakt was. De naam moest laten zien dat de Jets een modern team waren.

Resultaten

Eregalerij 
Super Bowls (1)
 1968

AFL-titels (1)
 1968

Divisie-titels (2+2)
 1968, 1969, 1999, 2002

Deelnames play-offs (2+12)
 1968, 1969, 1981, 1982, 1985, 1986, 1991, 1998, 2001, 2002
 2004, 2006, 2009, 2010

Derby tegen de Giants 
De Jets zijn samen met de New York Giants de enige ploegen die een stadion delen (sinds 1984) en sinds het vertrek van de Raiders en de Rams uit Los Angeles (1995) is de wedstrijd tussen de Jets en de Giants de enige stadsderby in de NFL. Omdat de teams actief zijn in verschillende conferences wordt de wedstrijd (volgens de huidige seizoensstructuur) maar een keer in de vier jaar gespeeld. De enige mogelijkheid om in de play-offs tegen elkaar uit te komen is als beide teams in de Super Bowl staan. Dat is nog niet voorgekomen.

De Jets hebben in totaal veertien keer tegen de Giants gespeeld. Zes keer wisten ze te winnen. De laatste wedstrijd was in 2019, toen de Jets met 34–27 wonnen. In 2023 zullen beide ploegen elkaar weer ontmoeten.

Externe links 
Officiële website

National Football League
Amerikaanse American footballclub
Sportclub in New York (stad)